Michel Rivard (1951- ), auteur-compositeur-interprète canadien,
Michel Rivard (1989), album du précédent.
Michel Rivard (1941- ), homme politique canadien.